Tunhems församling kan syfta på:

 Västra Tunhems församling
 Östra Tunhems församling